kuisheidsring
 Purity Ring, band bekend van de hit Obedear